Ла Пава има више значења:

 Ла Пава (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пава (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пава (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пава (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пава (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пава (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пава (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пава (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пава (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пава (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику